Medel puede referirse a:

Personas 
 Elena Medel, poeta y editora española.
 Gary Medel, futbolista chileno.
 Rosario Medel fl. 1996.
 Tomás López Medel, jurista, enviado en 1542 a Guatemala para valorar las Leyes Nuevas promulgadas y oidor de la Real Audiencia de los Confines en Guatemala.
 San Medel, denominación medieval de San Emeterio.

Topónimos 
 San Medel, entidad local menor (y antiguo municipio) situada en la provincia de Burgos, España.
 Medel (Lucmagn), comuna de Suiza.